Hoki bezeichnet:
 Hoki, eine Fischart

Hōki bezeichnet:
 Hōki (Ära), japanische Ära
 Hōki (Tottori), japanische Stadt in der Präfektur Tottori
 Provinz Hōki, japanische Provinz

Hoki ist der Familienname von:
 Takurō Hoki, japanischer Badmintonspieler